

Geografia
 Baud – comune francese situato nel dipartimento del Morbihan
 Cantone di Baud – antica divisione amministrativa dell'Arrondissement di Pontivy

Persone
 Adeline Baud (1992) – sciatrice alpina francese
 Auguste Baud-Bovy (1849-1899) – pittore svizzero
 Pierre Le Baud (1450-1505) – presbitero e storico francese

Altro
 Baud – numero di simboli trasmessi in un secondo nelle telecomunicazioni